Schäfergraben ist ein Gewässername:
 Schäfergraben (Fembach), linker Zufluss des Fembachs (zur Zenn) nahe Puschendorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Schäfergraben (Seebach), linker Zufluss des Seebachs (zur Baunach) bei Rentweinsdorf, Landkreis Haßberg, Bayern
 Schäfergraben, anderer Name des Schäferbach (Uhlenbach), rechter Zufluss des Uhlenbachs (zur Selke) bei Siptenfelde, Stadt Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt 

Siehe auch:
 Schäferbach
 Schäfersgraben